Morandi puede riferirse a:

Personas
 Giovanni Maria Morandi (1622-1720), pintor barroco italiano.
 Anna Morandi Manzolini (1716-1774), profesora de anatomía y escultora de figuras en cera italiana. 
 Giorgio Morandi (1890-1964), pintor italiano.

 Aldo Morandi (1896-1975), militar italiano antifascista.
 Estela Morandi (1915-2005), médica argentina.
 Giacomo Morandi (1965-), arzobispo católico, profesor universitario, teólogo, filósofo, biblista y misiólogo italiano.
 Gianni Morandi (1944-), cantante, actor y presentador de televisión italiano. 
 Marta Morandi (1936-2004), artista visual y docente uruguaya.
 Matteo Morandi (1981-), gimnasta que compite en estas pruebas de Italia.
 Riccardo Morandi (1902-1989),  ingeniero civil italiano.
 Santiago Morandi (1984-), futbolista uruguayo.
 Sofía Morandi (1997-), actriz, bailarina, conductora y personalidad de internet argentina.

Otros
 Puente Morandi, viaducto que atravesaba el arroyo Polcevera, al oeste de Génova, colapsado en el 14 de agosto de 2018 matando a 43 personas. 
 Puente Morandi (Toscana),  estructura ubicada en el Lago di Vagli, en el municipio de Vagli Sotto, provincia de Lucca.